Tecmessa (mythologie), in de Griekse mythologie de dochter van de Phrygische vorst Teleutas.
 Tecmessa (geslacht), een geslacht van vlinders.